Erie bezeichnet:

 Erie (Volk), einen nordamerikanischen Indianerstamm
 ein Schiff, dessen Untergang 1841 Vorlage für die Ballade John Maynard von Theodor Fontane war 
 Eriesee, einen See in Nordamerika
 Fort Erie, eine Stadt am Eriesee
 Eriekanal
 Erie (Band), eine Band
 Erie Motor Carriage and Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Erie Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Erie (Colorado), im Boulder County
 Erie (Florida), im Manatee County
 Erie (Illinois), im Whiteside County
 Erie (Indiana), im Lawrence County
 Erie (Kansas), im Neosho County
 Erie (Michigan), im Monroe County
 Erie (Minnesota), im Pennington County
 Erie (Missouri), im McDonald County
 Erie (Nevada), im Clark County
 Erie (North Dakota), im Cass County
 Erie (Ohio), im Jackson County – nicht mehr existent
 Erie (Pennsylvania), im Erie County am Eriesee
 Erie (South Carolina), im Laurens County – nicht mehr existent
 Erie (Tennessee), im Loudon County
 Erie (West Virginia), im Harrison County
 Erie Heights (Pennsylvania)
 Erie Junction (North Dakota), im Cass County
 Erie Junction (Pennsylvania)

Personen:

 Joseph Mahn Erie (1925–2017), myanmarischer katholischer Bischof

Sonstiges:

 Erie Creek, Fließgewässer im Walker County, Alabama
 Erie Lagoon, See im Erie County, Ohio
 Erie Extension Canal, Kanal in Pennsylvania
 Erie Mine Number Two Pit, Mine im St. Louis County, Minnesota
 Erie Number Thirty-three Mine, Mine im Saguache County, Colorado
 Erie Number Twenty-eight Mine, Mine im Saguache County, Colorado
 Erie Ozark Mine, Mine im Marion County, Arkansas
 Erie Pit, Mine im Boulder County, Colorado
 Erie Stone Quarry, Mine im Blackford County, Indiana

Siehe auch:

 Erie County
 Erie Lake
 Erie Township
 Eri
 Lake Erie
 Eerie